Close My Eyes (filme), escrito e dirigido por Stephen Poliakoff
Close My Eyes (álbum), lançado pela banda The Slackers em 2003
"Close My Eyes" (canção de Mariah Carey), canção de Mariah Carey lançada em 1997
"Close My Eyes" (canção de Sander van Doorn), canção de Sander van Doorn lançada em 2009